Californian steht für:
 Californian (Schiff), britisches Handelsschiff
 Californian, Automodell des Herstellers Dax Cars, siehe Dax (Automarke) #Californian
 Hillman Californian, Automodell der Marke Hillman, siehe Hillman Imp

Siehe auch:
 Hotel Californian
 California